ERSM:

 Echelon Régional du Service Médical (sécurité sociale en France)

Sigle de 4 caractères